Barend Biesheuvel – politico olandese
 Barend van der Meer – pittore olandese
 Barend van Orley – pittore fiammingo